Опунт — персонаж греческой мифологии, сын Зевса и Протогенеи, легендарный основатель и эпоним города Опунт в Локриде.

В мифологии 
Матерью Опунта была Протогенея — дочь царя Фтиотиды Девкалиона и внучка Прометея. Она вышла замуж за Локра (эпонима Локриды), но отцом её сына стал верховный бог Зевс. Когда Опунт вырос, он основал город, ставший впоследствии главным поселением восточных локров и носивший его имя. Соответственно восточная часть Локриды называлась в историческую эпоху Опунтской.

По одной из версий отец Каллиара.

Примечания

Литература 
 
 

Герои древнегреческих мифов
Эпонимы городов